Сы́рнева — женская форма русской фамилии Сы́рнев. Известные носительницы:
 Сырнева, Светлана Анатольевна (род. 1957) —  русская поэтесса, член общественного совета редакции журнала «Наш современник», секретарь Союза писателей России. Почётный гражданин Уржумского района.